Radzanowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
 de la gmina de Radzanowo, dans le powiat de Płock, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Radzanowo, chef-lieu de cette gmina